Мажордом ( «старший двора»):
 Мажордо́м — дворецкий, старший лакей, управляющий в богатых домах.
 Майордом (мажордом) — государственная должность у франков.